Bahía San Julián kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Bahía San Julián (vik i Argentina), Santa Cruz,

Falklandsöarna 

 Queen Charlotte Bay, vik, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Falklandsöarnaförgreningar